Дилша́д Вадса́рия (, род. ) — американская телевизионная актриса.

Жизнь и карьера 
Дилшад Вадсария родилась в Карачи, Пакистан. Училась в Делавэрском университете. Она начала свою карьеру в 2006 году. В 2007 году получила роль в телесериале «Университет», в котором снималась до 2011 года. На телевидении она также появилась в эпизодах сериалов «Морская полиция: Спецотдел», «Кости», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Мелисса и Джоуи». В 2011 году сыграла в фильме «Успеть за 30 минут».

В августе 2012 года Вадсария получила роль во втором сезоне телесериала «Месть», где сыграла умного финансиста Падму.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт